L'uomo sotterraneo (The Underground Man) – romanzo di Ross Macdonald del 1971
L'uomo sotterraneo (The Underground Man) – romanzo di Mick Jackson del 1997